Александр Денисенко:
 Денисенко, Александр Владимирович (род. 1958) — украинский писатель, драматург и прозаик, сценарист, актёр, режиссёр, автор теле — и радиопередач.
 Денисенко, Александр Иванович (род. 1947) — российский писатель и поэт.
 Денисенко, Александр Николаевич — российский экономист, исполнительным директор ОАО «Управляющая компания ЕПК» — директор АО «ЕПК Саратов».
 Денисенко, Александр Павлович (1909—1952) — крепильщик шахты № 10-бис комбината «Сталинуголь», Герой Социалистического Труда.